

Editoria 
 I racconti del maresciallo – raccolta di racconti pubblicati nel 1967
 I nuovi racconti del maresciallo – raccolta di racconti pubblicati nel 1984

Televisione 
 I racconti del maresciallo – sceneggiato televisivo del 1968 diretto da Mario Soldati
 I racconti del maresciallo – miniserie televisiva del 1984 diretta da Giovanni Soldati